Nascimento in lingua portoghese significa nascita e, nelle sue varianti ("Nascimento", "de Nascimento" e "do Nascimento"), è un cognome diffuso nei Paesi lusofoni.

Nascimento 
 Milton Nascimento (26 ottobre 1942), cantante brasiliano
 Edson Cholbi Nascimento (27 agosto 1970), ex calciatore e allenatore brasiliano
 Matheus Leite Nascimento (15 gennaio 1983), calciatore brasiliano
 Leonardo Nascimento de Araújo (5 settembre 1969), ex calciatore brasiliano

Do Nascimento 
 Inácio do Nascimento Morais Cardoso (20 dicembre 1811-23 febbraio 1883), cardinale portoghese
 Abdias do Nascimento (14 marzo 1914-24 maggio 2011), accademico, artista e politico brasiliano
 João Ramos do Nascimento (21 ottobre 1917-16 novembre 1996), ex calciatore brasiliano, meglio noto come Dondinho 
 Manoel Francisco do Nascimento Brito (2 agosto 1922 – 8 febbraio 2003), editore brasiliano
 Alexandre do Nascimento (1º marzo 1925), cardinale angolano
  Ivanir do Nascimento (21 maggio 1934–8 settembre 1988), cantante e percussionista brasiliano naturalizzato italiano, noto come Mandrake
 Edson Arantes do Nascimento (23 ottobre 1940), ex calciatore brasiliano meglio noto come Pelé
 Lopo do Nascimento (10 giugno 1942), politico angolano
 Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior (22 settembre 1945–29 aprile 1991), musicista e cantante brasiliano, noto come Gonzaguinha
 Manuel José Macário do Nascimento Clemente (16 luglio 1948), cardinale e patriarca cattolico portoghese
 Basílio do Nascimento (1950-2021), vescovo cattolico est-timorese
 Filomeno do Nascimento Vieira Dias (1958), arcivescovo cattolico angolano
 Mário Pacheco do Nascimento (1962), personaggio televisivo brasiliano
 Aldair Santos do Nascimento (30 ottobre 1965), dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore, meglio noto come Aldair
 Iomar do Nascimento (8 aprile 1966), ex calciatore brasiliano meglio noto come Mazinho
 Vagno Célio do Nascimento Silva (20 maggio 1968), ex calciatore brasiliano meglio noto come Célio Silva 
 Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento (2 giugno 1969), ex calciatore brasiliano meglio come Paulo Sérgio
 Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento (3 febbraio 1974), ex cestista brasiliano
 Almir Alex do Nascimento (21 dicembre 1974), ex giocatore di calcio a 5 brasiliano, noto come Almir
 Alexandro Alves do Nascimento (30 dicembre 1974), calciatore brasiliano meglio noto come Alex Alves
 Alexandre Pires do Nascimento (8 gennaio 1976), cantante, musicista e compositore brasiliano, noto come Alexandre Pires
 Jeovânio Rocha do Nascimento (11 novembre 1977), calciatore brasiliano meglio noto come Jeovânio
 Paulo César Fonseca do Nascimento (13 gennaio 1978), calciatore brasiliano meglio noto come Tinga 
 Michel Ferreira do Nascimento (9 dicembre 1978), ex cestista brasiliano
 Júlio César do Nascimento (20 ottobre 1979), calciatore brasiliano
 André Luiz Silva do Nascimento (27 gennaio 1980), calciatore brasiliano
 Rodrigo do Nascimento Pinto (20 febbraio 1980), pallavolista brasiliano, noto come Rodrigo Pinto e come Rivaldo
 Marciano José do Nascimento (12 luglio 1980), calciatore brasiliano
 Hugo Henrique Assis do Nascimento (27 ottobre 1980), calciatore brasiliano, noto come Hugo 
 Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento (18 aprile 1983), cestista brasiliano, meglio conosciuto come Olivinha
 Davi José Silva do Nascimento (10 marzo 1984), calciatore brasiliano, noto come Davi
 Wellington Pereira do Nascimento (22 aprile 1984), calciatore brasiliano, meglio noto come Wellington Paulista
 Williams Oliveira do Nascimento (26 aprile 1985),  giocatore di calcio a 5 brasiliano, noto come Vassoura
 Bruno Vieira do Nascimento (30 agosto 1995), calciatore brasiliano, di ruolo difensore, noto come Bruno Vieira
 Pedro Henrique Oldoni do Nascimento (26 settembre 1985), calciatore brasiliano meglio noto come Pedro Oldoni
 Edílson do Nascimento Azevedo (1º aprile 1986), modello brasiliano, noto come Edílson Nascimento
 Gilson Gomes do Nascimento (14 maggio 1986), calciatore brasiliano
 Luiz Carlos Nascimento Júnior (3 gennaio 1987), calciatore brasiliano, noto come Luizão 
 Renan do Nascimento Mota Pegado (27 febbraio 1987), lottatore di arti marziali miste brasiliano, noto come Renan Barão
 Ramires Santos do Nascimento (24 marzo 1987), calciatore brasiliano meglio noto come Ramires
 Evandro Silva do Nascimento (26 settembre 1987), calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Franciele Aparecida do Nascimento (19 ottobre 1987), ex cestista brasiliana
 Wellington do Nascimento Silva (6 marzo 1988), calciatore brasiliano, di ruolo difensore, meglio noto come Wellington Silva 
  Marcos Gabriel do Nascimento (21 luglio 1990), calciatore brasiliano, noto come Marquinhos Gabriel
 Luís Felipe Dias do Nascimento (8 aprile 1991), calciatore brasiliano, di ruolo difensore 
 Thiago Alcántara do Nascimento (11 aprile 1991), calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo, meglio noto come Thiago Alcántara
 Wanderson Henrique do Nascimento Silva (13 settembre 1991), calciatore brasiliano, di ruolo difensore, noto come Wanderson
 Arthur Caíke do Nascimento Cruz (15 giugno 1992), calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Dionatan do Nascimento Teixeira (24 luglio 1992–5 novembre 2017), calciatore brasiliano naturalizzato slovacco, noto come Dionatan Teixeira
 Patrick Bezerra do Nascimento (29 luglio 1992),  calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Rafael Alcântara do Nascimento (12 febbraio 1993), calciatore brasiliano con cittadinanza spagnola
 Luiz Felipe do Nascimento dos Santos (9 settembre 1993), calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Everaldo Silva do Nascimento (28 maggio 1994), calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Fernando Pereira do Nascimento (17 dicembre 1994), calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista, meglio noto come Fernando Sobral
 Lourency do Nascimento Rodrigues (2 gennaio 1996),  calciatore brasiliano, di ruolo attaccante, meglio noto come Lourency
 Marcos do Nascimento Teixeira (5 giugno 1996), calciatore brasiliano, di ruolo difensore
  Igor Leandro Goularte do Nascimento (8 luglio 1996), calciatore brasiliano, di ruolo attaccante, noto come Igor Goularte
 Andrey Ramos do Nascimento (15 febbraio 1998), calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista, noto come Andrey
 Marcos Paulo Costa do Nascimento (1º febbraio 2001), calciatore brasiliano naturalizzato portoghese, noto come Marcos Paulo
  Fernando Henrique do Nascimento Pereira (1º giugno 2001), calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista, noto come Fernando Henrique